John Gardner kan syfta på bland andra:

* John Gardner (1697–1764), brittisk politiker
 John Gardner (1747–1808), amerikansk politiker
 John Gardner (1917–2011), engelsk tonsättare
 John Gardner (1926–2007), brittisk författare
 John Gardner (1933–1982), amerikansk författare
 John Gardner (född 1965), brittisk rättsfilosof
 John J. Gardner (1845–1921), amerikansk politiker
 John Lowell Gardner (1837–1898), amerikansk affärsman, konstsamlare och mecenat
 John W. Gardner (1912–2002), amerikansk politiker